Буден — многозначный термин.

 Буден — город в Швеции, центр одноименной коммуны.
 Буден — коммуна в Швеции.

Фамилия 
 Буден, Винко (род. 1986) — хорватский футболист.
 Буден, Жан (1803—1867) — французский военный врач; автор множества работ по медицине.
 Буден, Эжен (1824—1898) — французский художник.

Примечания